Bayer-Haus ist die Bezeichnung für vor allem durch die Chemie- und Pharmafirma Bayer AG errichtete Gebäude, darunter

 Bayer-Haus (Berlin), bis 1952 von Hans Geber und Otto Risse errichtetes Bürogebäude am Kurfürstendamm 178–179, denkmalgeschützt
 Bayer-Haus (Frankfurt am Main), erbaut 1952 von Stefan Blattner
 Bayer-Haus (Hannover), bis 1953 von Hans Jaeckel errichtetes Bauwerk an der Marienstraße in Hannover